Села:
 Тишів — Житомирська область, Коростенський район
 Тишів — Закарпатська область, Мукачівський район
Залізниця:
 Тишів — пасажирська зупинна платформа Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці